Ниже приведён краткий список основных известных, наиболее крупных островов Германии.

Острова Балтийского моря

Острова Северного моря

Внутренние острова

См. также 
 Список островов Балтийского моря

Ссылки 
 Острова Германии
 

Германия